Олег Владимирович Гарин () — политический и общественный деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации VIII созыва. В 2015—2020 годах — председатель Городской думы Ижевска. Чемпион РСФСР, чемпион и призёр чемпионатов СССР и СНГ по мотокроссу. Победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился в поселке Игра Удмуртской Республики. В 2001 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция», а в 2003 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук.

С 1990 по 1991 годы — руководитель кружка мотосекции Игринской станции юных техников. С 1991 по 1995 годы — работник автоклуба Уральского автомобильного завода. С 1995 по 2002 годы — заместитель директора, директор ООО «Вираж». С 2002 по 2004 годы — директор по общим вопросам, директор ОАО «Игринское РТП».

Женат, воспитывает двоих детей.

Политическая деятельность 
Избирался депутатом Игринского районного совета депутатов второго (1999—2002), третьего (2002—2006) и четвёртого (2006—2010) созывов, депутатом Городской думы города Ижевска шестого (2015—2020) и седьмого (2020—2025) созывов.

С 2001 года — член партии «Единая Россия». С 2001 по 2011 год — член президиума политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», а также занимал должность секретаря местного отделения Игринского района.
С 2004 по 2006 годы — председатель Игринского районного совета депутатов.

С 2006 по 2011 годы — глава муниципального образования Игринский район.

С 2011 по 2014 годы — министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

С апреля 2014 года по сентябрь 2015 года — заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Ижевска. С 2017 по 2019 год работал заместителем секретаря удмуртского регионального отделения Всероссийской политической партии партии «Единая Россия».

С 8 октября 2015 года по 8 октября 2020 года — председатель Городской думы города Ижевска.

С 2020 по 2021 годы — заместитель председателя Городской думы города Ижевска на постоянной основе.

19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной думы России по Ижевскому одномандатному округу № 34.

15 февраля 2022 года проголосовал за признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Доходы 
В 2018 году задекларировал доходы в размере 5 335 217 руб. и жилплощадь размером 256 м2.

Награды 
Награждён почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики, благодарностью министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, званием «Заслуженный тренер».

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены «Единой России»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине